Die Abkürzung DHA steht für:
 in der Chemie
 Dehydroascorbinsäure, eine oxidierte Form von Ascorbinsäure
 Dihydroxyaceton, ein Kohlenhydrat und Selbstbräuner-Wirkstoff
 Dihydroartemisinin, ein Pharmawirkstoff, Antimalariamittel
 Docosahexaensäure, eine Omega-3-Fettsäure

 als Organisation:
 Departement of Humanitarian Affairs, die englische Bezeichnung der Abteilung für humanitäre Angelegenheiten der UNDRO (Organisation der Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe)
 Deutsche Haut- und Allergiehilfe e. V. 
 Deutsche Hockey Agentur
 Deutsche Hörfunkakademie, eine ehemalige deutsche Journalistenschule
 Doğan Haber Ajansı, eine türkische Nachrichtenagentur

 weiteres:
 den IATA-Code des Dhahran International Airport in Dhahran, Saudi-Arabien
 Düsseldorfer Heine-Ausgabe
 Das Haus Anubis, eine abgeschlossene Serie des Fernsehsenders Nickelodeon

Dha steht für:
 Dha (Waffe), ein südostasiatisches Schwert

DHa steht für:
 DHa (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

Siehe auch:

DHA